Il doppio maschile del torneo di tennis New South Wales Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter McNamara e Paul McNamee che hanno battuto in finale Hank Pfister e John Sadri 6-7, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Peter McNamara /  Paul McNamee (Campioni)
 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (primo turno)
 Kevin Curren /  Steve Denton (secondo turno)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (primo turno)

 Heinz Günthardt /  Markus Günthardt (primo turno)
 David Carter /  Paul Kronk (secondo turno)
 Peter Rennert /  Russell Simpson (secondo turno)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1981